Эрисихтон ( — «бороздящий землю») — имя двух персонажей древнегреческой мифологии:
 Эрисихтон (сын Триопа) — из Фессалии.
 Эрисихтон (сын Кекропса) — из Аттики.

Имена греческого происхождения